Зонненфельд, Зоненфельд, Зонненфельдт:
 Зонненфельд, Барри (род. 1953) — американский кинооператор, режиссёр, продюсер.
 Зоненфельд, Йосеф Хаим (1848—1932) — ультраортодоксальный ашкеназский общественный деятель и раввин Иерусалима.
 Зонненфельдт, Рихард (1923—2009) — американский инженер, мемуарист, переводчик.

См. также 
 Зоннефельд